El Seven de la República Masculino 2019 fue la 35.ª edición del torneo de rugby 7 que se realiza anualmente en Argentina entre seleccionados de las uniones regionales del país, a los que -en la modalidad masculina- se agregaron selecciones de Uruguay, Chile y Paraguay. Se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, organizada por la UAR y la por la Unión Entrerriana de Rugby. Se disputó los días 8 y 9 de diciembre en las modalidades femenina y masculina. Los equipos campeones fueron las selecciones de la Tucumán en la modalidad femenina y Córdoba en la modalidad masculina.

Seven femenino

Seven masculino

Véase también

Referencias

Referencias generales 
  

R2018
Rugby en Argentina en 2018
Rugby en la provincia de Entre Ríos
Deporte en Paraná (Argentina)